Jean-Baptiste Meunier ist der Name folgender Personen:

* Jean-Baptiste Meunier (Künstler, 1786) (1786–1858), französischer Maler und Kupferstecher 
 Jean-Baptiste Meunier (Künstler, 1821) (1821–1900), belgischer Maler und Kupferstecher